Волегово — топоним в России

 Волегово — населённый пункт (тип: разъезд) в Верещагинском районе Пермского края. Входит в состав Путинского сельского поселения.
 Волегово — урочище на территории современного Шалинского городского округа Свердловской области.
 Волегово — остановочный пункт в Верещагинском районе Пермского края.
 Волегово — урочище, Кологривский район, Костромская область. Координаты 58.852401, 44.421700